|}

Die Bahnstrecke Amsterdam–Zutphen, auch Oosterspoorweg, ist eine Eisenbahnlinie zwischen Amsterdam und Zutphen in den Niederlanden.

Die Bahnstrecke ist, neben der Bahnstrecke Amsterdam–Arnheim, die wichtigste Bahnstrecke in den östlichen Niederlanden. Die Streckenlänge beträgt etwa 106 Kilometer. Sie verbindet die Städte Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn und Zutphen mit Amsterdam.

Geschichte 
Der erste Abschnitt der Strecke, zwischen Amsterdam und Amersfoort, wurde 1874 eröffnet. Im Jahr 1876 folgte der Teil zwischen Zutphen und Amersfoort. Die Elektrifizierung fand am 3. Juni 1946 auf dem Stück zwischen Amsterdam und Amersfoort statt. Viereinhalb Jahre später folgte der Abschnitt zwischen Amersfoort und Apeldoorn. Das letzte Stück zwischen Apeldoorn und Zutphen wurde bis heute nicht mit Oberleitungen ausgestattet. Der Bahnhof in Zutphen hat jedoch Oberleitungen, da über ihn noch weitere Bahnstrecken verlaufen. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke liegt bei 140 km/h. Diese wird aber nur sporadisch auf dem Abschnitt zwischen dem Bahnhof in Weesp und der Kreuzung mit der Bahnstrecke Weesp–Leiden kurz hinter dem Bahnhof in Diemen erreicht. Sonst wird die Strecke hauptsächlich mit der maximalen Geschwindigkeit von 130 km/h befahren. Einzig das Stück zwischen Apeldoorn und Zutphen, wird nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gefahren.
Zwischen dem Amsterdamer Hauptbahnhof und Amsterdam Muiderpoort ist die Strecke sechsgleisig, danach etwa bis Diemen zweispurig. Kurz nach Diemen wird sie für ein kurzes Stück bis Weesp vierspurig, nach dem Bahnhof jedoch bis Apeldoorn zweispurig. Ab Apeldoorn verläuft sie bis nach Zutphen lediglich einspurig.

Zugverkehr 

Momentan verkehren auf der Strecke die Intercity-Züge von Amsterdam nach Apeldoorn, welche zur HVZ bis Deventer verlängert werden. Außerdem verkehrt auf ihr der InterCity von Schiphol nach Berlin, von Den Haag nach Enschede und von Almere nach Utrecht.  Die Regionalzüge von Leiden nach Utrecht, von Amsterdam nach Amersfoort, von Apeldoorn nach Zutphen und von Amersfoort nach Ede-Wageningen uber Barneveld nutzen sie auf Teilabschnitten.

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke AmsterdamZutphen
Bahnstrecke AmsterdamZutphen
Bahnstrecke AmsterdamZutphen